Alcmaeon (koning), de laatste Atheense koning
 Alcmaeon van Croton, een Oudgriekse filosoof
 Alcmaeon (mythologie), een mythologische figuur